Der Sekundant (von lateinisch secundus für "der Zweite") bezeichnet:

 Sekundant, ein Beistand bei einem Duell oder einer studentischen Mensur

hieraus abgeleitet auch:
 Sekundant (Sport), ein Helfer oder Betreuer eines Sportlers während des Wettkampfes
 Sekundant (Schach), für Schachspieler
 Sekundant (Wirtschaft) ein Assistent oder Sekretär bei einer Verkaufsverhandlung
 inzwischen auch die deutsche Übersetzung für den Kaishakunin genannten Beistand beim traditionellen japanischen Seppuku, der jedoch im Vergleich zum europäischen Sekundanten eine ganz andere Funktion hat

Siehe auch:
 Der Sekundant